Le terme Cronos désigne notamment :
 Cronos ou « Kronos », un Titan de la mythologie grecque ;
 Diodore Cronos, un philosophe grec de l'école mégarique () ;
 Cronos, groupe de heavy metal britannique (1989-1995) ;
 Cronos (de son vrai nom Conrad Lant), un musicien britannique ;
 Cronos, un film mexicain de Guillermo del Toro (1993) ;
 Cronos dans Stargate, le goa'uld qui tua le père de Teal'c ;
 Fiat Cronos, une automobile vendue en Amérique latine depuis 2018 ;
 Cronos, un protocole d'échange décentralisé.

Voir aussi